ХТЗ-3085 — перспективний український зернозбиральний комбайн, що буде вироблятися на Харківському тракторному заводі з 2016 року. 

Комбайн розробляється на основі фінського комбайна Sampo Rosenlew 3085 Superior, що оснащується 6-циліндровими турбодизельними двигунами AGCO SISU Power потужністю 250 к. с. або 276 к. с. Двигун розташований в задній частині комбайна, за зерновим бункером об'ємом 8100 літрів.

Напрямок обертання циліндр-сепаратора (CSP) збігається з напрямком руху солом'яного оберемка. У конструкції використовується шнек закритого типу.

Ширина захвату жатки становить 7 м, загальна площа сепарації решітного стану — 4,5 м2.

Див. також 
Скіф-230А
КЗС-9-1 «Славутич»

Примітки 

Зернозбиральні комбайни